Pino del Oro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pino (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Zamora, 
 Pino del Oro (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar